Lugovoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Lugovoie (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia
 Lugovoie (Saki), localitat de Crimea, a Rússia
 Lugovoie (Belogorsk), localitat de Crimea, a Rússia
 Lugovoie (Nijnegorsk), localitat de Crimea, a Rússia